CSM Roman este un club sportiv aflat în administrarea Primăriei Municipiului Roman din România. Acesta are două secții:
 CSM Roman (fotbal)
 CSM Roman (handbal feminin)